Александар Миљковић се односи на:
Александар Миљковић (музичар) (1975), контрабасиста.
Александар Миљковић (фудбалер) (1990), фудбалер Партизана.
Александар Миљковић-Чупац (фудбалер) (1932-1993), фудбалер, лево крило Дубочице.